NZY steht für:
 Naval Air Station North Island (IATA-Code), Heimathafen der beiden Flugzeugträger USS Nimitz und USS Ronald Reagan auf der Halbinsel Coronado (Kalifornien)

nzy steht für:
 Nzakambay (ISO-639-3-Code), Mbum-Sprache im südlichen Tschad und nördlichen Kamerun

Abkürzung